Сноу () — многозначный термин.

Фамилия 
 Сноу (род. 1969) — канадский рэпер.
 Сноу, Бриттани (род. 1986) — американская актриса кино и телевидения.
 Сноу, Гарт (род. 1969) — генеральный менеджер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», в прошлом — профессиональный хоккеист, вратарь.
 Сноу, Генри Джеймс (1848—1915) — британский мореплаватель и зверопромышленник.
 
 Сноу, Дэш (1981—2009) — современный американский художник.
 Сноу, Кен (1969—2020) — американский футболист.
 Сноу, Лоренцо (1814—1901) — пятый Пророк и Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
 Сноу, Майкл (1929—2023) — канадский кинорежиссёр, художник, скульптор, джазовый пианист, писатель, представитель экспериментального искусства.
 Сноу, Маргерит (1889—1958) — американская актриса эпохи немого кино.
 Сноу, Марк (Мартин Фалтерман, род. 1946) — американский композитор, специализирующийся на фильмах и телевидении.
 Сноу, Мишель (род. 1980) — американская баскетболистка.
 Сноу, Олимпия (род. 1947) — американский политик, сенатор США от штата Мэн, член Республиканской партии.
 Сноу, Род (род. 1970) — канадский регбист.
 Сноу, Фиби (1950—2010) — американская фолк-певица, автор песен и гитаристка.
 Сноу, Чарльз Перси (1905—1980) — английский писатель, физик и государственный деятель.
 Сноу, Эдгар (1905—1972) — американский журналист.
 Сноу, Эрик (род. 1973) — американский баскетболист.
 Эл Сноу (род. 1963) — псевдоним американского реслера Аллена Рея Сарвена
Вымышленные:
 Джон Сноу — один из центральных персонажей серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Дж. Р. Р. Мартина

Топоним 
 Сноу — вулкан на Курильских островах.
 Сноу — остров в архипелаге Южные Шетландские острова.

См. также